Rue d’Arras peut faire référence à :
 la rue d’Arras à Lille ;
 la rue d’Arras à Paris ;
 Rue d'Arras, au Touquet-Paris-Plage ;
 la rue de l'Hôtel-Colbert à Paris, anciennement « rue d'Arras ».